Hlavatce kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hlavatce (okres České Budějovice)
 Hlavatce (okres Tábor)